

Patronyme  
 Casey Spooner (1970-) est un artiste et un musicien américain.
 David M. Spooner (1949-2022) est un botaniste et taxonomiste américain.
 Dennis Spooner (1932-1986) est un scénariste britannique.
 Lloyd Spooner (1884-1966) est un tireur sportif américain.
 Lysander Spooner (1808-1887) est un anarchisme américain.
 Melissa Spooner est une triathlète professionnelle canadienne.
 Natalie Spooner (1990-) est une joueuse de hockey sur glace canadienne.
 Nathan Spooner (1975-) est un joueur de rugby à XV australien.
 Ryan Spooner (1992-) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Shearjashub Spooner (1809-1859) est un médecin américain et un écrivain.

Prénom 
 Spooner Oldham (1943-) est un musicien de studio américain.

Toponyme 
 Spooner (Wisconsin)

Cinéma et Télévision 
 Spooner est un téléfilm de George Miller sorti en 1989.
 Spooner est un film de Drake Doremus sorti en 2009.

Musique 
  est un groupe de rock américain formé en 1974.

Homonymie de patronyme